Миграционная модель Тодаро – теория, объясняющая миграцию из села в город как экономически рациональный процесс, несмотря на высокий уровень безработицы в городах. Работники сравнивают свои ожидаемые доходы в городе и начинают переселение из села в случае, если эти ожидаемые доходы превышают их средний уровень доходов в селе. Модель разработана в 1969 году американским экономистом Майклом Тодаро.

Модель Харриса — Тодаро – равновесная ситуация миграционной модели Тодаро, при которой ожидаемые доходы сравняются в сельских и городских секторах с учётом неформального сектора и полной безработицы. Модель разработана в 1970 году американскими экономистами М. Тодаро и .

Парадокс Тодаро – любые мероприятия, направленные на улучшение городской экономики, которые приводят к росту городской безработицы, так как эти улучшения стимулируют ещё большую миграцию с сельских территорий.

История создания 
Критика модели Льюиса в части того, что урбанизация стимулирует не только экономический рост, но ведёт к росту безработицы в городах, приводит к тому, что в 1969 году выходит статья М.Тодаро «Модель трудовой миграции и городской безработицы в слаборазвитых странах», в которой впервые представлена была миграционная модель Тодаро () и указан парадокс Тодаро ().

А в 1970 году публикуется статья М.Тодаро и  «Миграция, безработица и развитие: двухсекторный анализ», в которой впервые демонстрируется модель Харриса - Тодаро.

Определение 
Миграция из села в город, несмотря на высокий уровень безработицы в городах, осуществляется, когда приведённая стоимость ожидаемых доходов будет превышать средний уровень доходов сельского населения в рамках миграционной модели Тодаро.

Парадокс Тодаро – это любые мероприятия, направленные на улучшение городской экономики, которые приводят к росту городской безработицы, так как эти улучшения стимулируют ещё большую миграцию с сельских территорий. 

Модель Харриса – Тодаро — равновесная ситуация миграционной модели Тодаро, при которой ожидаемые доходы сравняются в сельских и городских секторах с учётом неформального сектора и полной безработицы.

Миграционная модель Тодаро 

Допущения
Миграционная модель Тодаро имеет ряд предпосылок:
 экономика состоит из двух секторов: аграрный () и промышленный (); 
 спрос на труд в аграрном секторе - , в промышленном – ;
 убывающая предельная производительность труда (снижающиеся кривые спроса);
 общее количество рабочей силы  равна занятым в аграрном секторе  и занятым в промышленном ;
 кривая  — совокупная зарплата в городе при фиксированном доходе x, демонстрирует возможности миграции работников в город.

Графическое изображение модели Тодаро
На рисунке «Миграционная модель Тодаро», составленная впервые в статье  Макса Кордена и  «Городская безработица, межсекторная мобильность капитала, и политика развития» указано, что: 
 при совершенной конкуренции зарплата в секторах находится на равновесном уровне и достигнута полная занятость:
, 
 ;
 при уровне зарплаты в промышленности  установится занятость в промышленном секторе на уровне , а в аграрном  с зарплатой на уровне . Положительная разница в уровнях зарплаты  становится источником миграции из села в город. А отношение занятых в промышленности () к общему количеству занятых в городе () является вероятностью трудоустройства бывших сельских работников в городе (). Таким образом, зарплата в аграрном секторе, при которой сельский работник был бы безразличен к миграции в город, равна:
 ;
 таким образом, при нейтральном отношении мигранта к риску в точке  устанавливается равновесный уровень пересечения кривых  и , где определяется уровень занятых в аграрном секторе  и занятых в промышленности на уровне занятых , зарплата в аграрном секторе  и уровень безработицы ;
 а с учётом риска кривая  сдвигается вниз, и равновесная зарплата  снижается по отношению к , сокращается и безработица до  ;
 если учитывать, что в городе появляется возможность работать в неформальном секторе, то кривая   сдвигается вверх, увеличивая уровень безработицы и сам неформальный сектор экономики города.

Парадокс Тодаро 
Рост занятости в городе приводит к росту уровня безработицы, так как каждая новая вакансия может привлекать в город дополнительно до 3-4 сельских работников. 
Рост образования, неподкрепленный созданием новых рабочих мест, ухудшает экономическую ситуацию в стране, так как затраты общества на образование приводят к снижению отдачи от него, а бывшие студенты пополнят ряды уже высокообразованных безработных.

Перенаселенность городов можно объяснить и тем, что при принятии решения о миграции основополагающую роль играют факторы «выталкивания» (например, рост механизации и автоматизации сельского хозяйства, рост импорта продовольствия, засуха), а не факторы «притяжения».

Свойства модели 
Миграционная модель Тодаро учитывает четыре группы факторов миграции:
 экономические выгоды (сравнение относительных выгод и издержек) и психологическая мотивация; 
 сравнение ожидаемых уровней оплаты труда в городе и в селе с учётом вероятности получения работы в городе;
 уровень городской занятости, который прямо влияет на вероятность получения работы, и уровень городской безработицы, который прямо пропорционален вероятности получения её;
 существенные различия в ожидаемых уровнях доходов в городе и в селе, что приводит к миграции выше возможного поглощения дополнительной рабочей силы, что в свою очередь неизбежно приводит к высокому уровню безработицы в городе.

Миграционная модель Тодаро имеет пять следствий для стратегии экономического развития:
 уменьшение различия между городом и селом в части занятости позволит снизить социальные издержки от миграции, которые могут существенно превышать личные выгоды мигрантов;
 увеличение рабочих мест в городе приводит к росту различий доходов между городом и селом, снижая вероятность трудоустройства в городе и объёмы производства в селе;
 ограничение инвестиций в образование до уровня абсорбционного позволит экономике  поглощать то количество образованных людей, которое выпускается в текущем периоде; 
 субсидирование зарплаты стимулирует формирование трудоёмких видов производств, что вызывает дополнительную миграцию и дополнительное количество безработных;
 развитие сельских территорий смягчает уровень безработицы в селе.

В целом М.Тодаро на основе эмпирических исследований выделяет 10 ключевых элементов стратегии экономического развития в части миграции и занятости:
 создание экономического равновесия между городом и селом,
 расширение малого предпринимательства и трудоёмкого производства,
 устранение искажение в ценах факторов производств,
 выбор соответствующих трудоёмких технологий в производстве,
 модификация прямой зависимости между системой образования и занятостью,
 снижение темпов роста населения,
 децентрализация власти в городах и районах в части ускоренной помощи населению,
 мобилизация неиспользованных возможностей для городской динамики,
 мероприятия в отношении потребностей жителей, живущих в крайней степени бедности, в условиях городских трущоб,
 прогнозирование и содействие размещению .

Примечания 

Миграция населения
Экономика развития
Экономический рост